W sezonie 1888-1889 odbyła się 18. edycja Pucharu Anglii. Po raz pierwszy w turnieju rozegrane zostały rundy kwalifikacyjne, w których grały zespoły amatorskie, półprofesjonalne i profesjonalne niezrzeszone z nowo utworzoną Football League.  W tej edycji 8 klubów założycielskich przystąpiło do rozgrywek od 1. rundy. Były to:
 Accrington
 Aston Villa
 Blackburn Rovers
 Burnley
 Derby County
 Preston
 West Bromwich
 Wolves

Cztery pozostałe (Bolton, Everton, Stoke oraz Notts County) rozpoczęły od 1. rundy kwalifikacyjnej.

Pierwsza runda

Powtórki

Druga runda

Powtórka

2. powtórka

Trzecia runda

Półfinały 
Obydwa spotkania rozgrywane były na stadionach neutralnych. Terminy ustalono na sobotę, 16 marca 1889.

Powtórka

Finał 
Mecz rozegrano w sobotę 30 marca 1889 roku, na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1888 w piłce nożnej
1888 w Wielkiej Brytanii
1889 w piłce nożnej
1889 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej